Благодать:

 Благодать — понятие в христианском богословии.
 Благодать — понятие в учении мормонов.

Топонимы

Белоруссия 
 Благодать — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Благодать — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия 
 Благодать — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Благодать — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Благодать — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Благодать — деревня в городском округе Серебряные Пруды Московской области.
 Благодать — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Благодать — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Благодать — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Благодать — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Благодать — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Благодать — село в Ефремовском районе Тульской области.
 Благодать — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Благодать — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Благодать — гора в Свердловской области.

Украина 
 Благодать — село в Добропольском районе Донецкой области.

Иное 
 «Благодать» — фильм режиссёра Виталия Манского, Россия 1995 года.
 «Благодать» — корабль Балтийского флота начала XIX века.
 «Благодать и стойкость» — автобиографическая книга американского интегрального философа Кена Уилбера.

См. также